(« géant de la Puna ») est un genre de dinosaure sauropode titanosaurien découvert en 2020 en Argentine. Il contient une espèce, . Les premières recherches permettent d'établir que Punatitan vivait au Crétacé supérieur.

Étymologie 
Puna est le nom local qui distingue l'atmosphère pauvre en oxygène typique des hautes Andes, et « coughlini » fait référence au géologue Tim Coughlin, qui a découvert les premiers fossiles de dinosaures dans la région.

Découverte 
Les premiers éléments de Punatitan sont découverts dans des couches de grès à 170 mètres au-dessus de la base de la formation Huaco de Ciénaga del Río, formation située à la limite du Campanien et du Maastrichtien, dans la zone archéologique de , située dans la province de La Rioja en Argentine.

Description 
Punatitan était un sauropode d'une taille intermédiaire, comparable à celle de Uberabatitan.

La taille estimée des plus grands spécimens était de neuf mètres, cou et queue compris, pour un poids maximal de deux tonnes.

Classification

Paléoenvironnement 
La localité de l'holotype, le site de Quebrada de Santo Domingo, conserve l'une des plus grandes concentrations d'œufs de titanosaures au monde. Les auteurs de la description suggèrent un lien avec Punatitan ou son contemporain Bravasaurus, qui a été décrit dans le même article.

Liens externes

Notes et références 

 

 
Titanosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020